

Sciences et techniques 
 En biologie, la tribu est un rang taxonomique de niveau inférieur à la famille et supérieur au genre.
 En mathématiques, une tribu sur un ensemble E est un ensemble de parties de E possédant certaines propriétés de stabilité. Cette notion est notamment utilisée en théorie de la mesure et en théorie des probabilités.

Sciences humaines et sociales 
 En histoire antique, les tribus grecques et romaines sont des institutions respectivement de la Grèce antique et de la Rome antique, qui dans le second cas remontent à la royauté.
 En ethnologie, une tribu est un groupe social généralement constitué de familles revendiquant la même origine.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Tribu est un film de Miguel Contreras Torres sorti en 1935.
 La Tribu est un film français d'Yves Boisset sorti en 1991, d'après un roman de Christian Lehmann.
 La Tribu (The Tribe) est une série télévisée anglo-néo-zélandaise en 260 épisodes, créée par Harry Duffin et Raymond Thompson et diffusée entre 1999 et 2003.

Musique 
 Tribu est un groupe français de reggae.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre